Le terme "Mastigouche" peut signifier:

Toponymie

Canada

 Rivière Mastigouche, Mandeville; MRC D'Autray, Québec (Cours d'eau)
 Rivière Mastigouche Nord, Mandeville; MRC D'Autray, Québec (Cours d'eau)
 Lac Mastigouche, Saint-Zénon; MRC de Matawinie, Québec (Lac)
 Lac Mastigou (Matawinie), territoire non organisé de la Baie-de-la-Bouteille, MRC de Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec,
 Lac Mastigou, territoire non organisé du Lac-au-Brochet, MRC de La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec
 Réserve faunique Mastigouche, Baie-de-la-Bouteille; MRC de Matawinie, Québec (Zone de préservation)
 Petit lac Mastigouche, Saint-Zénon, Matawinie, Québec (Lac)
 Pont de la Mastigouche, Saint-Alexis-des-Monts, Maskinongé (municipalité régionale de comté), Québec (Entité routière)
 Rang Mastigouche, Mandeville (Québec), Québec
 Barrage de la Mastigouche-Nord, Mandeville (Québec), MRC D'Autray, Québec (Construction hydraulique)